Ак-Тал () — село в Ак-Талинском районе Нарынской области Киргизии. Административный центр Ак-Талского аильного округа.

Расположено в 86 км к востоку от г. Нарына. Через село пролегает дорога на второе, по величине, озеро в Киргизии — Сонкёль.

Население в 2009 году составляло 1177 человек

В селе имеется средняя школа, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, магазины.

Примечания 

Населённые пункты Ак-Талинского района